Tauchner ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitta Tauchner (* 1964), österreichische Filmeditorin
 Edmund Tauchner (* 1956), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Josef Tauchner (* 1929), österreichischer Gewichtheber